Ehlen steht für:

 Ehlen (Habichtswald), ein Ortsteil der Gemeinde Habichtswald in Hessen

Ehlen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Ehlen (* 1939), deutscher Jesuit
 Hans-Heinrich Ehlen (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Jan Ehlen (* 1980), deutscher Medienkünstler
 Nikolaus Ehlen (1886–1965), deutscher Pädagoge
 Otto Ehlen  (1831–1898), böhmischer Architekt
 Peter Ehlen (1934–2022), Philosoph und Jesuit
 Sabine Ehlen (* 1966), deutsche Tänzerin und Choreografin

Siehe auch
 Elen